kaznodzieja – duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań
 Kaznodzieja – komiks autorstwa Gartha Ennisa i Steve’a Dillona
 Kaznodzieja – powieść autorstwa Camilli Läckberg
 Kaznodzieja – szwedzki film z 2007, ekranizacja powieści

Zobacz też 
 Preacher
 Kaznodzieja z karabinem